

Persone
 Alberto Citterio – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Anselmo Citterio – pistard italiano
 Antonio Citterio – architetto italiano (1853-1936)
 Antonio Citterio – designer italiano
 Filippo Citterio – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gianni Citterio – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Giuseppe Citterio – ex ciclista su strada italiano
 Roberto Citterio – ex hockeista su pista, allenatore di hockey su pista e dirigente sportivo italiano
 Sergio Citterio – ex calciatore italiano

Altro
 Citterio – azienda alimentare italiana